Rádio Marajá é uma emissora de rádio da cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Opera na faixa de AM, na frequência de 660 kHz. A emissora foi fundada no dia 25 de fevereiro de 1949.

Rádio Marajá
Rádio Marajá